Canadian Senior Curling Championships 2010, turniej rozegrano w dniach 20-28 marca 2010 w Ottawie, na lodowisku Ottawa Hunt and Golf Club. 

Obrońcami tytułów mistrzowskich były: Nowa Szkocja w rywalizacji kobiet i Ontario w turnieju mężczyzn. Zwycięzcy będą reprezentować Kanadę na Mistrzostwach Świata Seniorów 2010, które odbędą się w Czelabińsku.

W konkurencji kobiet po roku przerwy tytuł mistrzowski powrócił do Kolumbii Brytyjskiej. Reprezentacją Kanady mężczyzn została drużyna z Alberty.



Kobiety

Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał

Półfinał

Tie-breaker

Round Robin

Sesja 1. 
20 marca 2010; 12:30

Sesja 2. 
20 marca 2010; 20:30

Sesja 3. 
21 marca 2010; 15:00

Sesja 4. 
21 marca 2010; 19:30

Sesja 5. 
22 marca 2010; 8:00

Sesja 6. 
22 marca 2010; 12:00

Sesja 7. 
22 marca 2010; 16:30

Sesja 8. 
22 marca 2010; 20:30

Sesja 9. 
23 marca 2010; 10:00

Sesja 10. 
23 marca 2010; 15:00

Sesja 11. 
23 marca 2010; 19:30

Sesja 12. 
24 marca 2010; 10:00

Sesja 13. 
24 marca 2010; 15:00

Sesja 14. 
25 marca 2010; 10:00

Sesja 15. 
25 marca 2010; 19:30

Sesja 16. 
26 marca 2010; 15:00

Mężczyźni

Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał

Półfinał

Round Robin

Sesja 1. 
20 marca 2010; 16:30

Sesja 2. 
21 marca 2010; 10:00

Sesja 3. 
21 marca 2010; 15:00

Sesja 4. 
21 marca 2010; 19:30

Sesja 5. 
22 marca 2010; 8:00

Sesja 6. 
22 marca 2010; 12:00

Sesja 7. 
22 marca 2010; 16:30

Sesja 8. 
22 marca 2010; 20:30

Sesja 9. 
23 marca 2010; 10:00

Sesja 10. 
23 marca 2010; 15:00

Sesja 11. 
23 marca 2010; 19:30

Sesja 12. 
24  marca 2010; 10:00

Sesja 13. 
24  marca 2010; 19:30

Sesja 14. 
25 marca 2010; 15:00

Sesja 15. 
26 marca 2010; 10:00

Sesja 16. 
26 marca 2010; 19:30

Zobacz też 
 Sezon 2009/2010 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa 

2010
2010 w curlingu
2010 w Kanadzie
Sport w Ottawie